Oriolo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Oriolo Romano, kommun, Lazio, Provincia di Viterbo, 
 Oriolo, Lombardiet, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Oriolo, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar